Mirko Vranić je lahko:
 Mirko Vranić (JLA), general
 Mirko Vranić (Srbija), general